Charles Laffon de Ladebat, né le  à la Jamaïque et mort le  à Paris, est un militaire français.

Biographie 
Il est le fils d'Auguste Laffon de Ladebat (frère de André-Daniel Laffon de Ladebat), qui gérait les plantations familiales à Saint-Domingue, et de Marie de Montagnac de Vauquelin.

À la suite de la révolte des Noirs cette branche de la famille Laffon de Ladebat s'est établie à La Jamaïque, puis à Baltimore et enfin à La Nouvelle-Orléans.

En 1861 Charles Laffon de Ladebat est nommé colonel dans la French Brigade sudiste qui défendit La Nouvelle-Orléans lors de son attaque par la flotte « nordiste » commandée par l’amiral Farragut en .

La French Brigade, forte de  hommes, était commandée par le général Maignan. Après sa victoire, le général nordiste Butler félicita la French Brigade pour son action de protection de la population, mais ordonna sa dissolution en  en raison du refus du Consul de France de mettre la brigade au service des États-Unis.

De retour en France en 1880 il meurt à Paris le . Il est enterré dans un caveau familial au cimetière du Père-Lachaise ().

Notes et références

Bibliographie et documentation 
 « The New-Orleans Bee » (Journal L'Abeille de la Nouvelle-Orleans), Vol. 55, june 1861 - june 1862
 John W. Burgess, The Capture of New-Orleans, Beard Books, 2000
 « Eugen Mejan Papers » - Règlements de la Nouvelle-Orleans :  Manuscript division of Library of Congress
 Correspondances diplomatiques Consulat de France N-O 1861/1862 - Ref. CDN-NO-7457 et suivants : Centre des Archives Diplomatiques de Nantes.
 J-M. Gustavino, « La French Brigade », Revue La Charte, mai/, 
 John Welsford Cowel, La France et les États confédérés, édition Dantu, 1865.
 James Trudeau, Considérations sur la défense de l'État de la Louisiane et sur l'organisation de ses milices, éd. Lamarre, Nouvelle-Orleans, 1862.

Liens externes 

Des français dans la guerre de Sécession

Naissance en octobre 1807
Naissance en Jamaïque
Militaire français du XIXe siècle
Charles
Chevalier de la Légion d'honneur
Colonel français
Militaire de l'Union
Personnalité de la guerre de Sécession
Décès en décembre 1882
Décès dans le 17e arrondissement de Paris
Décès à 75 ans
Personnalité inhumée au cimetière du Père-Lachaise (division 39)